The Islanders (Amerikaanse band), een Amerikaanse band met hun song The Enchanted Sea.
 The Islanders (Cypriotische band), een Cypriotische band die deelneemt aan het Eurovisiesongfestival 2010.
 The Islanders (televisieserie), een avontuur televisieseries van 1960-1961.
 The Islanders (worstelteam), een professioneel worstelteam.
 The New York Islanders, een Nationaal Hockey League team.